Танковий корпус «Фельдхернхалле» () — танковий корпус Вермахту в роки Другої світової війни.

Історія 
Танковий корпус «Фельдхернхалле» був сформований 27 листопада 1944 шляхом перейменування IV-го танкового корпусу, з включенням формувань штурмової дивізії «Родос» та 17-ї танко-гренадерської бригади, що комплектувалася переважно з представників СА.

Райони бойових дій 
 Угорщина (листопад 1944 — січень 1945);
 Чехословаччина (січень — квітень 1945);
 Австрія (квітень — травень 1945).

Командування

Командири 
 генерал танкових військ Ульріх Кліман () (27 листопада 1944 — 8 травня 1945).

Бойовий склад танкового корпусу «Фельдхернхалле»

Див. також 
 Танкова дивізія «Фельдхернхалле 1»
 Танкова дивізія «Фельдхернхалле 2»
 4-й армійський корпус (Третій Рейх)
 Облога Бреслау
 Штурм Будапешта (1944)

Посилання 
 
 
 
 
 Feldherrnhalle and the Battle for Hungary

Література 
 Roger James Bender & Warren W Odegard — Uniforms, Organization and History of the Panzertruppe
 François de Lannoy & Josef Charita — Panzertruppen: German armored troops 1935–1945
 Samuel W. Mitcham, Jr — The Panzer Legions: A Guide to the German Army Tank Divisions of World War II and Their Commanders, 2000, ISBN 978-0-8117-3353-3

Примітки 

Танкові корпуси Вермахту
Військові формування, засновані 1944
Військові формування, розформовані 1945